Coletânea Minhas Canções - conjunto de composições feitas por R. R. Soares
Minhas Canções (álbum de Chris Durán)
Ou ainda:
Minhas Canções na Voz de André Valadão

Desambiguação